Stenographische Berichte ist die Bezeichnung für verschiedene stenographische Berichte und Protokolle gesetzgebender Organe und Parlamente wie dem Reichstag oder dem Deutschen Bundestag. Zu diesen in Form von Zeitschriften herausgegebenen Schriften zählen

 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen Bundes, Vom konstituirender Reichstag 1867 bis zur außerordentlichen Session in der Legislaturperiode 1870 in Berlin erschienene Zeitschrift
 Verhandlungen des Reichstages. Stenographische Berichte, auch: Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, von 1871 bis 1933 über den Verlag der Buchdruckerei der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung erschienenes Periodikum